Møntfund fra Danmark er en liste over depotfund fra Danmark, som indeholder mønter. Et skattefund defineres, som når to eller flere mønter er nedlagt eller tabt det samme sted. Mønterne stammer både fra Danmark og fra udlandet.

Fundene er listet kronologisk efter det estimerede tidspunkt, hvor skatten er deponeret.

Fund

Referencer 

Litteratur
 
 

Arkæologiske fund fra Danmark
 Møntfund